Blond kan syfta på:

Blond – en hårfärg
Blond (1969–1970) – en musikgrupp från 1960-talet
Blond (1990-talet) – en musikgrupp från 1990-talet
Blond, Haute-Vienne − en kommun i Frankrike